Vettonianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Funisulanus Vettonianus († um 98), römischer Politiker und Senator